Марди́н () — ил на юге Турции на границе с Сирией. Административный центр ила — город Мардин. Одна из провинций Юго-Восточной Анатолии.

Название Мардин происходит от сирийского «marde» — крепость, которое было заимствовано из курдского (старокурдского) слова «mard» («мужчина»).

Географическое положение 

Ил граничит на западе с илом Шанлыурфа, на севере с илами Диярбакыр и Батман, а на востоке с илами Ширнак и Сиирт.

Территория провинции образует переход между горной Анатолией и равнинами Месопотамии. Есть только несколько гор высотой более 1000 метров.

Население 
Провинция населена в основном курдами (ок. 80%), имеется значительное число арабов, частично сохранились ассирийские и арамейские общины. Небольшое число составляют турки, ингуши и чеченцы.

Исторических имелось также значительно число курдов-езидов. Большинство из проживавших в Мардине сорока тысяч езидов покинули провинцию, а из нескольких десятков тысяч арамеев осталось только несколько сотен.

Согласно некоторым данным, в санджаке Мардин в 1878 году проживало 103 000 человек, из которых:

 курды — 37 000 (36 %)
 ассирийцы — 25 000 (24 %)
 армяне — 18 000 (17 %)
 арабы — 16 000 (14 %)
 турки — 7 000 (6 %)

По османским данным, в санджаке Мардин в 1914 году проживало 214 646 человек, из которых:

 мусульмане — 163 515 (76 %)
 ассирийцы — 40 402 (19 %)
 армяне — 7 414 (3 %)
 другие — 3 315 (2 %)

В начале XX века в санджаке Мардин был проведен геноцид, направленный против армян и ассирийцев и курдов-езидов.

Административное деление 
Ил Мардин разделён на 10 районов:
 
 Даргечит (Dargeçit)
 Дерик (Derik)
 Кызылтепе (Kızıltepe)
 Мардин (Mardin)
 Мазыдагы (Mazıdağı)
 Мидьят (Midyat)
 Нусайбин (Nusaybin)
 Омерли (Ömerli)
 Савур (Savur)
 Ешилли (Yeşilli)

Туризм 
С древних времён провинция была связующим звеном между анатолийской и месопотамской культурами.

Из достопримечательностей прежде всего следует упомянуть каменные дома и крепость города Мардин, горное плато Тур-Абдин, а также два древних христианских монастыря Дейрул-Заферан, Мор-Габриэль, медресе Зинджирие и Касымие.

Знаменитые земляки 
 Карш, Юсуф (1908—2002) — канадский фотограф

Примечания

Ссылки 
 Информация о погоде
 Фотографии города Мардина
 Фотографии города Мардина
 Блог про Турцию. Рассказ о Мардине 
 Туристическая информация